Cirro (nuvem) (ou cirrus) — tipo de nuvem
Gavinha (ou cirro) — apêndice pelo qual algumas plantas ligam-se ao meio que as circundam

Toponímia 
Cirro (Macedônia Antiga) — antiga cidade grega e romana
Cirro (Síria) — antiga cidade na Síria, terra natal de Teodoreto
Cirro (unidade municipal) — subdivisão administrativa da Macedônia, Grécia

Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos